Johnny er et navn, som bæres af flere personer:
 Johnny Klebitz, hovedperson i Grand Theft Auto: The Lost and Damned
 Johnny Depp
 Johnny – figur fra Ed, Edd og Eddy

 Andet
 Johnny (sang) – en single fra System of a Down
 Johnny (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1988 instrueret af Knud Vesterskov, Ulrik Al Brask og Jens Tang